La formula molecolare C2H3NO può indicare:
 Isocianato di metile
 Cianato di metile
 Idrossiacetonitrile

Formule molecolari